Ниже приведен список и описание эпизодов американского драматического телесериала «Нэшвилл», созданного Кэлли Хоури и транслировавшегося на телеканале ABC с 10 октября 2012 года по 25 мая 2016 года и на телеканале CMT с 5 января 2017 по 26 июля 2018 года.

Обзор сезонов 
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
! colspan="2" rowspan="2"| Сезон
! rowspan="2"|Эпизоды
! colspan="2"| Оригинальная дата выхода
! rowspan="2"|Телеканал
|-
! Премьера сезона
! Финал сезона
|-
 |style="background: #8A97AE;"| 
 |1
 |21
 |10 октября 2012
 |22 мая 2013
 |rowspan="4"|ABC
|-
 |style="background: #C19A6B;"|
 |2
 |22
 |25 сентября 2013
 |14 мая 2014
|-
 |style="background: #CBA135;"|
 |3
 |22
 |24 сентября 2014
 |13 мая 2015
|-
 |style="background:#BD906A; color:#99;"|
 |4
 |21
 |23 сентября 2015
 |25 мая 2016
|-
 |style="background:#964B00; color:#99;"|
 |5
 |22
 |15 декабря 2016
 |10 августа 2017
 |rowspan="2"|CMT
|-
 |style="background:#191970; color:#99;"|
 |6
 |16
 |4 января 2018
 |26 июля 2018
|}

Список серий

Сезон 1 (2012–13)

Сезон 2 (2013–14)

Сезон 3 (2014–15)

Сезон 4 (2015–16)

Сезон 5 (2016–17)

Сезон 6 (2018)

Специальные эпизоды

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 

Нэшвилл
Нэшвилл (телесериал)